Броненосец может означать:

 Броненосец — представитель отряда млекопитающих из надотряда ксенартр.
 Броненосец — тяжёлый артиллерийский корабль.
 «Броненосец» — броненосная лодка (монитор) Российского императорского флота.

Прочее
 «Броненосец» — повесть (1998) Уильяма Бойда.

См. также
 Броненосцевые